Име Јован Мариновић може се односити на:

 Јован Мариновић (1821 — 1893), политичар, председник Владе Кнежевине Србије од 1873. до 1874. и почасни члан Српске краљевске академије. 
 Јован Мариновић (1908 — 1982), правник, учесник Народноослободилачке борбе и друштвено-политички радник СФР Југославије.